Portukullak bezeichnet:
 Portukullak (Insel, Aasiaat), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Portukullak (Insel, Aappilattoq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Portukullak (Insel, Tasiusarsuaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Portukullak (Insel, Qaqortoq), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland